Overlord steht für:

 einen übermächtigen Anführer
 Operation Overlord, militärische Operation zur Befreiung Nordfrankreichs im Zweiten Weltkrieg
 Overlord (Computerspiel), Computerspiel
 Overlord (Film), britischer Kriegsfilm von Stuart Cooper (1975)
 Originaltitel des US-amerikanischen Zombiekriegsfilms Operation: Overlord (2018)
 Overlord (Light Novel), japanische Light Novel-Serie
 Mount Overlord, Vulkan im Viktorialand, Antarktika
 Overlord Museum, ein Museum zur Operation Overlord in der Normandie